Rio Preto of Preto kan verwijzen naar:

Geografie
 Rio Preto (gemeente), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais

Rivieren in Brazilië
 Preto (Rio de Janeiro), rivier in de staten Rio de Janeiro en Minas Gerais;
 Preto (Bahia), rivier in de staat Bahia;
 Preto (Santa Catarina), rivier in de staat Santa Catarina;
 Preto (Minas Gerais), rivier in de staten Minas Gerais, Goiás, federaal District
 Preto (São Paulo), rivier in de staat São Paulo;
 Preto (Paraíba), rivier in de staat Paraíba;
 Preto (Pernambuco), rivier in de staat Pernambuco

Personen
João Luís Ferreira da Silva, Braziliaans voetballer, bijgenaamd Preto